Smalto – rivestimento impermeabilizzante coprente a base vetrosa
Smalto – tessuto che ricopre la zona del dente esposta all'ambiente orale
Smalto – termine utilizzato in araldica per indicare tanto i metalli, quanto i colori e le pellicce
 Smalto – prodotto cosmetico per colorare, proteggere le unghie o nasconderne i difetti
Smalto – tipo di vernice.
 Smalto – album di Nada del 1983